Слепая любовь:
 «Слепая любовь» — фильм Дэвида Гриффита (1912).
 «Слепая любовь» — фильм (1996).
 «Слепая любовь» — фильм (2006, Индия).